War of Attrition – piąty album studyjny amerykańskiej grupy muzycznej Dying Fetus.

Lista utworów

Twórcy 
 John Gallagher – wokal, gitara
 Mike Kimball – gitara
 Sean Beasley – wokal, gitara basowa
 Duane Timlin – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Relapse Records
Albumy muzyczne wydane w roku 2007